

Wydarzenia 

 Arabowie najechali Armenię.

Urodzili się 
 Abu Hanifa - muzułmański teolog i prawnik, twórca hanafickiej szkoły prawa.

Zmarli 
 Seksburga, święta Seksburga - królowa Kentu, ksieni w klasztorze w Ely.

Przypisy 

699